Колин Эддисон (; 18 мая 1940 года, Тонтон, Англия) — английский футболист, нападающий. После завершения карьеры футболиста тренировал ряд британских, испанских и ближневосточных клубов.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе Эддисон начал карьеру в клубе «Йорк Сити», за который играл на протяжении четырёх сезонов. В 1961 году за рекордные для «Йорк Сити», 12 тыс. фунтов перешёл в клуб первого дивизиона «Ноттингем Форест», за который он за пять сезонов сумел забить 62 гола. В 1966 году за 45 тыс. фунтов был приобретён клубом «Арсенал», проведя в котором лишь один сезон Эддисон перешёл в «Шеффилд Юнайтед». Завершил карьеру футболиста в 1973 году в клубе «Херефорд Юнайтед».

Тренерская карьера 
В конце карьеры футболиста Эддисон стал играющим тренером в клубе «Херефорд Юнайтед», которым руководил и после завершения собственной игровой карьеры. В дальнейшем руководил рядом английских и валлийских клубов, преимущественно низших дивизионов. В конце 80-х годов работал в Испании, где в частности тренировал такие известные клубы как «Сельта» и «Атлетико» Мадрид. Кроме этого в разные годы работал с ближневосточными и южноафриканскими клубами. Завершил тренерскую карьеру в 2004 году в валлийском клубе «Барри Таун».

Ссылки 
 Профиль на soccerbase.com
 Профиль на weltfussball.de

Родившиеся в Тонтоне
Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Игроки ФК «Йорк Сити»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Херефорд Юнайтед»
Тренеры ФК «Херефорд Юнайтед»
Тренеры ФК «Ньюпорт Каунти»
Тренеры ФК «Дерби Каунти»
Тренеры ФК «Аль-Ахли» Доха
Тренеры ФК «Сельта»
Тренеры ФК «Атлетико Мадрид»
Тренеры ФК «Кадис»
Тренеры ФК «Бадахос»
Тренеры ФК «Скарборо»
Тренеры ФК «Йовил Таун»
Тренеры ФК «Суонси Сити»
Тренеры ФК «Форест Грин Роверс»
Тренеры ФК «Барри Таун Юнайтед»